Trávníky bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Trávníky, Grundsiedlungseinheit von Česká Třebová, Okres Ústí nad Orlicí
 Trávníky, Ansiedlung von Jasenná na Moravě, Okres Zlín
 Trávníky, Grundsiedlungseinheit von Konice, Okres Prostějov
 Trávníky, Grundsiedlungseinheit von Kyjov, Okres Hodonín
 Trávníky, Grundsiedlungseinheit von Olomouc, Okres Olomouc
 Trávníky, Grundsiedlungseinheit von Otrokovice, Okres Zlín
 Trávníky, Grundsiedlungseinheit von Studénka, Okres Nový Jičín
 Trávníky, Grundsiedlungseinheit von Uherské Hradiště, Okres Uherské Hradiště
 Trávníky, Grundsiedlungseinheit von Vsetín, Okres Vsetín
 Trávníky, Ortslage von Železný Brod, Okres Jablonec nad Nisou

 Dolní Trávníky, Grundsiedlungseinheit von Zádveřice-Raková, Okres Zlín
 Horní Trávníky, Grundsiedlungseinheit von Zádveřice-Raková, Okres Zlín
 Zadní trávníky, Grundsiedlungseinheit von Prostějov, Okres Prostějov

siehe auch
 Trávniky, Stadtviertel des Stadtteils Ružinov von Bratislava, Okres Bratislava II, Slowakei
 Travnik (Begriffsklärung)
 Trávník